A Segunda División 2005-06-os szezonja volt a bajnokság hetvenötödik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Recreativo de Huelva lett. Rajta kívül még két csapat, a Gimnàstic de Tarragona és a Levante UD jutott fel.

Végeredmény

Góllövőlista 
 Ikechukwu Uche (Recreativo) - 20 gól
 José Juan Luque (Ciudad Murcia) - 20 gól
 Roberto Soldado (Castilla) - 19 gól
 Mate Bilic (Lleida) - 18 gól
 Gastón Casas (Recreativo) - 14 gól

Zamora-díj 
 Roberto (Sporting Gijón) - 31gól/38 mérkőzés
 Pablo Cavallero (Levante UD) - 32gól/37 mérkőzés
 David Cobeño (Real Madrid Castilla) - 26gól/30 mérkőzés
 Juanmi (Real Murcia) - 38gól/41 mérkőzés
 Joaquín Valerio (UD Almería) - 38gól/39 mérkőzés

Segunda División szezonok
Spanyol 2